Женский одиночный разряд в стрельбе из лука входил в программу Стрельбы из лука на летних Олимпийских играх 2004 года. Финал проходил 18 августа на стадионе Панатинаико.

Медалисты 
В квалификационном раунде спортсменки из Кореи заняли три первых места, причем сильнейшая из них, Пак Сонхён, установила новый мировой рекорд для 72 стрел. Лучшие по итогам квалификации Пак Сонхён и Ли Сонджин разыграли звание олимпийской чемпионки в финальном матче, по итогам которого Пак Сонхён оказалась, как и в квалификации, сильнее.
Посеянная в основной сетке только 21-й лучница из Великобритании Элисон Уильямсон выбила из турнира ряд более сильных соперниц и проиграла только будущей олимпийской чемпионке в полуфинале.

Квалификационный раунд

Кубковая часть

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Интересные факты